Motormännen kan syfta på:

 Motormännen (musikgrupp) – en DJ-grupp
 Motormännens Riksförbund – tidigare namn på Sveriges största konsumentorganisation Riksförbundet M Sverige för bilister och andra trafikanter